|-
| colspan="2" style="white-space:normal;" width="200px" |Gezeigt werden ausschließlich Knotenpunkte und Endpunkte.Fett geschriebene Stationen werden rund um die Uhr bedient.Kursiv geschriebene Stationen werden nur nachts bedient. 
|-
|}

Die Linie 4 ist eine U-Bahn-Linie der New York City Subway und führt von Woodlawn in Norwood über die IRT Jerome Avenue Line, IRT Lexington Avenue Line und IRT Eastern Parkway Line nach Crown Heights–Utica Avenue. Da sie auf der Stammstrecke unter der Lexington Avenue verkehrt, trägt sie die Linienkennfarbe Dunkelgrün und wird auch als Lexington Avenue Express bezeichnet.

Die Linie 4 verkehrt tagsüber in Manhattan und Brooklyn als „Express“, der nur an ausgewählten Stationen der Strecke hält. Nachts hingegen halten die Züge der Linie 4 an allen Stationen (außer Hoyt Street) und fahren weiter über die IRT New Lots Line bis New Lots Avenue in East New York, da die Linie 3 (ihre Schwesterlinie in Brooklyn) diesen Abschnitt dann nicht bedient.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Betreiberseite

4